TRA peut faire référence à :
 Télérama
 Tierce recette applicative,
 Transavia.com, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes,
 Transports rapides automobiles, société de transports urbains de voyageurs d'Île-de-France.
 Transports Région Arlysère, le réseau de transport en commun de l'agglomération d'Albertville en Savoie.
Transports Routiers d'Alsace, société de logistique et de transport de marchandises dans le Bas-Rhin.